Progreso kan syfta på:

Belize 

 Progresso, Belize, Corozal,

Guatemala 

 El Progreso (departement), 
 Municipio de Guastatoya, kommun i Departamento de El Progreso
 Guastatoya, departementshuvudort, Departamento de El Progreso, 
 Municipio de El Progreso, kommun i Departamento de Jutiapa
 El Progreso, Guatemala, Departamento de Jutiapa,

Honduras 

 El Progreso, Honduras,

Mexiko 

 Progreso de Alvaro Obregon, ort, Hidalgo, Progreso de Obregón, 
 Progreso de Castro, kommunhuvudort, Yucatán, 
 Progreso Industrial, ort, Delstaten Mexiko, Nicolás Romero, 
 Progreso, Tabasco, Jalapa, 
 Progreso, Baja California, Mexicali, 
 Progreso, Coahuila, 
 Progreso kommun, Coahuila, 
 Progreso kommun, Yucatán, 
 Progreso, Morelos, Jiutepec, 
 Progreso, Hidalgo, Atotonilco de Tula, 
 Progreso, Rioverde, 
 Progreso, Puebla, Libres, 
 Progreso, Sonora, Cajeme, 
 Progreso, Chalcatongo de Hidalgo, 
 Progreso, San Esteban Atatlahuca, 
 Progreso, Guadalcázar, 
 Progreso, Santa María Peñoles,